Brammertz ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Brammertz OSB († 1987), deutscher Benediktinerpater und Journalist
 Johann Josef Brammertz (1668–1729), deutscher Orgelbauer 
 Serge Brammertz (* 1962), belgischer Jurist